Luano steht für:

 Luano (Sambia), Stadt in Sambia
 Luano (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Luano, alte Bezeichnung der Stadt Lugano